Алабуга — в переводе с тюркских языков — «окунь».

Топоним

Населённые пункты 
 Алабуга — деревня в Каргатском районе Новосибирской области.
 Алабуга — село в Красноармейском районе Челябинской области.
 Алабуга — исчезнувшее село в Лаганском районе Калмыкии.
 «Алабуга» — особая экономическая зона, расположенная в Татарстане около г. Елабуга.

Озёра 
 Алабуга — озеро в Каслинском районе Челябинской области России.
 Алабуга — озеро в Красноармейском районе Челябинской области России.

Реки 
 Алабуга — река в России (Курганская область) и Казахстане (Костанайская область), правый приток реки Тобол (бассейн реки Обь).
 Алабуга — река в России, на юге Тюменской области.

Персоналии 
 Алабуга — мордовский князь.

Техника 
 «Алабуга» — российский комплекс импульсного электромагнитного оружия.

См. также 
 Нижняя Алабуга — река в Притобольном районе Курганской области.

Примечания